Кодо:

 Кодо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса.
 Кодо — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.
 Кодо — искусство благовоний в Японии.
 Кодо — лекционный зал в буддистском храмовом комплексе в Японии.
 Кодо () — уезд в провинции Кантхо, Вьетнам.
 Кодо — община в уезде Бави, город Ханой, Вьетнам.